NCR Corporation (de l'acrònim en anglès de National Cash Register), empresa de tecnologia ubicada als Estats Units
 National Catholic Reporter, diari dels Estats Units
 Metro Manila o Regió de la Capital Nacional (del nom en anglès National Capital Region), àrea metropolitana de Manila, capital de les Filipines
 Territori de la Capital Nacional de Delhi (del nom en anglès National Capital Region), àrea metropolitana de Delhi, capital de l'Índia